Plaats in Indonesië
 Tanggung (Campur Darat), een plaats in het bestuurlijke gebied Tulungagung in de provincie Oost-Java
 Tanggung (Kepanjenkidul), een plaats in het bestuurlijke gebied Blitar in de provincie Oost-Java
Station in Indonesië
 Station Tanggung, een spoorwegstation in de provincie Midden-Java